Пенкала () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пенкала, Казимеж (1941—2021) — польский врач и политик.
 Пенкала, Лешек (род. 1952) — офицер польской госбезопасности.
 Пенкала, Славолюб Эдуард (1871—1922) — хорватский инженер-химик и изобретатель